Ка́мерон или Кэ́мерон () — распространенная в англоязычных странах фамилия гэльского (шотландского) происхождения ( — кривой + srón — нос). В современной культуре это слово может служить именем (см. Камерон Диаз).

Исторически, Камероны — один из кланов шотландских горцев с западной части Северо-Шотландского нагорья, возможно, получившие прозвище по форме носа одного из предков. Их родовые земли расположены в Лохабере. Нынешний глава (глав именуют The Lochiel) клана — Дональд Ангус Камерон имеет порядковый номер XXVII. Родовое гнездо —  в одноимённом сельском поместье  у озера Лох-Аркейг в окрестностях второго по величине города нагорья Форт-Уильям. На их землях в составе горного массива Грампианские горы расположена высочайшая гора Британских островов Бен-Невис.

Наиболее известные носители 
Архитектор Чарльз Камерон известен своими классицистическими постройками в России во второй половине XVIII века при Екатерине II в императорской загородной резиденции Царское Село под Санкт-Петербургом (Камеронова галерея и др.).

Кинорежиссёр Джеймс Кэмерон снял в конце XX — начале XXI века два самых кассовых художественных фильма в истории кинематографа: «Титаник» (1997), который получил 11 премий «Оскар» (в том числе лично Кэмерону — за лучший фильм, лучшие режиссуру и монтаж) и «Аватар», успех которого привёл к буму 3D-фильмов в начале 2010-х годов, создал вселенную Терминатора и был режиссёром двух первых фильмов этой серии: «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день».

Дэвид Кэмерон (Камерон) являлся лидером Консервативной партии Великобритании с 2005 по 2016 годы и 75-м Премьер-министром Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии с 2010 по 2016 годы.

Список известных носителей 
 Кэмерон, Аверил (род. 1940) — британский антиковед и медиевистка.
  (1925—2005) — канадский астрофизик.
 Кэмерон (Камерон), Верни Ловетт (1844—1894) — английский военный моряк, исследователь Центральной Африки.
 Камерон, Гарри (1890—1953) — бывший канадский хоккеист.
 
 Камерон, Дав (род. 1996) — американская актриса и певица.
 Камерон, Джан (1942—2018) — австралийская пловчиха, тренер по плаванию.
  (1800—1861) — полковник армии Сюза, США.
 Кэмерон (Камерон), Джеймс (род. 1954) — канадский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
  (1900—1996) — шотландский юрист.
 Камерон, Джулия Маргарет (1815—1879) — английский фотограф викторианской эпохи.
 Камерон, Дональд (1901—1967) — американский психиатр.
 Камерон, Дуглас (1902—1972) — британский виолончелист.
 Кэмерон (Камерон), Дэвид (род. 1966) — британский политик, лидер Консервативной партии (2005—2016), премьер-министр Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии (2011—2016).
 Камерон, Кеннет Доналд (род. 1949) — американский астронавт.
  (род. 1946) — австралийский теле- и кинорежиссёр.
  (род. 1972) — шотландский футболист.
 Буре, Кэндис Камерон (до замужества Камерон; род. 1976) — американская актриса, продюсер, телеведущая и писательница.
 Камерон, Пётр Алексеевич (1888—1948) — член Военной коллегии Верховного Суда СССР.
 
 Камерон, Ричард (1648?—1680) — основатель секты камеронианцев.
  (1899—1966) — австралийский патолог.
  (1925—2001) — американский экономический историк.
 Кэмерон (Камерон), Саймон (1799—1889) — американский политик, военный министр (1861—1862).
 Кэмерон, Саманта (род. 1971) — английская бизнесвумен, супруга 75-го премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.
  (род. 1960) — американский писатель, колумнист и юморист.
 Камерон, Чарлз (1745/46—1814) — один из первых палладианских архитекторов, работавших в России во 2-й половине XVIII века при Екатерине II.
 Кэмерон, Шейн (род. 1977) — новозеландский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Кэмерон, Эрл (1917—2020) — бермудский и британский актёр, командор Ордена Британской империи (2009).

Составные фамилии 
 Митчелл-Кэмерон, Беверли Энн (род. 1981) — американская актриса, сценарист, кинопродюсер и кантри-певица.
 Смит-Камерон, Джей (род. 1957) — американская актриса.

Имя 
 Камерон Диас (род. 1972) — американская киноактриса.
 Камерон Филлипс — один из основных персонажей сериала «Терминатор: хроники Сары Коннор».

Топоним 
Кроме того, Камерон — название ряда населённых пунктов и других географических объектов в Австралии, Великобритании, Канаде и США:

 Камерон (Луизиана)
 Камерон (Миссури)
 Камерон (Нью-Йорк)
 Камерон (Оклахома)
 Камерон (Северная Каролина)
 Камерон (Техас)
 Камерон (Чили) — посёлок
 Камерон — остров в Канадском Арктическом Архипелаге
 

 Cameron — Чили

Другое 
 Камерон — маленький ударный кратер на северо-западном участке вала кратера Тарунций на видимой стороне Луны.

Примечания